Сан Панталеон има више значења:

 Сан Панталеон (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Панталеон (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику